

Film 
 The Art of Rap (Something from Nothing: The Art of Rap) – documentario del 2012

Musica 
 Something from Nothing – singolo di Aura Dione del 2007
 Something from Nothing – singolo dei Foo Fighters del 2014